Зима́ () — город в России, административный центр Зими́нского района Иркутской области. Образует Зиминское городское муниципальное образование со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположен в 230 км к северо-западу от областного центра города Иркутска, на левом берегу реки Оки в устье реки Зимы.

История 
Поселение Зима возникло в первой половине XVIII века. Впервые упоминается в 1739 году в рукописи участника Второй Камчатской экспедиции студента А. П. Горланова «Описание пути от города Енисейска до города Иркутска» как «Миронове, или Зиминское зимовье, на правой стороне Зимы реки от Еремина зимовья в 8 верстах, вышла из хребта с полуденной стороны от устья до вершины верстах в 30 под помянутым Зиминским зимовьем пала в реку Оку». В Ревизских сказках имеется ссылка о существовании Зиминского станца в 1743 году. Селение получило развитие в связи с прокладкой в 1772 году Московского гужевого тракта и устройством паромной переправы через реку Оку.

На протяжении второй половины XVIII века и всего XIX века Зима развивалась как родовая (бурятский род зэмэ) притрактовая деревня, населённая также пашенными крестьянами из западных областей России. С 1878 года село являлось центром сельского Зиминского общества, куда входили Хулгунуйская заимка и деревня Ухтуй. Административно входила в состав Балаганского уезда.

В 1891 году началось сооружение Транссибирской железнодорожной магистрали. Появилась станция Зима, где были построены локомотивное депо, железнодорожные мастерские, жилой поселок.

Статус города присвоен поселению в 1922 году. 1 февраля 1963 года город отнесён к категории городов областного подчинения. В январе 1968 года постановлением президиума Иркутского облисполкома утверждён проект городской черты.

В настоящее время Зима — город, центр административного района Иркутской области, крупная опорная железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги.

Происхождение названия 
Происхождение названия Зима никак не связано с названием времени года. В книге Матвея Мельхеева «Географические названия Восточной Сибири» высказывается версия, что гидроним Зима происходит от бурятского зэмэ, что означает «вина», «провинность». По преданию, бурятский род, проживавший в этой местности, считался чем-то провинившимся. Писатель и краевед Зиминского района Александр Бухаров трактует данный перевод по-иному и приводит многочисленные легенды, схожие по содержанию: согласно одной из них когда-то на обитавших здесь бурят напали неизвестные кочевые племена, и в этом месте буряты одержали над ними победу (над «провинившимися»), согласно другой буряты так и не смогли победить врагов, и те построили на месте, где сейчас располагается город, острог, где держали бурятских пленников («провинившихся»).

Многие жители Зимы считают, что данное название можно переводить с бурятского как «яма». Однако в современном бурятском языке нет слова, созвучного с «зима» и означающего «яма». Зиминец Владимир Закиров считает, что данное недоразумение объясняется происхождением названия деревни Челяба, расположенной недалеко от города. Данное название может переводиться с тюркских языков как «ведро», «бурак» (в значении «яма», «низина»). Однако и название деревни Челяба происходит не непосредственно от данного слова. Местность в районе деревни ровная, ямы и низины отсутствуют. Вероятнее всего, название Челяба происходит от название Челябинск (ранее здесь жили переселенцы из Челябинска).

Географические характеристики 

Территория города составляет 52,85 км². Плотность населения равна 577,39 чел/кв.км.

Рельеф представляет собой слабонаклонную равнину с общим падением 0,5-3,0 % в сторону реки Оки, сильно заболоченную, с высоким уровнем грунтовых вод.

В грунтах на территории города залегают плавуны, подпочвенные агрессивные воды, местами — линзы вечной мерзлоты, в южной части города имеются сильно оподзоленные почвы. Сейсмичность — 6 баллов.

Климат 
Климат резко континентальный, температура воздуха варьируется от −40-50 °C зимой до +30+40 °C летом. Минимальная температура зимой опускается до −55 °C.

Население

Транспорт 
Крупная станция Восточно-Сибирской железной дороги, расположена на Транссибирской магистрали (4934 км от Москвы). Пригородное сообщение с Иркутском и другими городами Иркутской агломерации (на юго-востоке) и с Тулуном (на северо-западе). Автобусное сообщение с Саянском.

Рядом с городом проходит федеральная автодорога  «Сибирь» (М53).

Связь 
Существует городская телефонная сеть, услуги предоставляются тремя операторами: Зиминским районным узлом связи (РУС) Саянского центра телекоммуникаций, структурного подразделения Иркутского филиала ОАО «Ростелеком», Зиминским филиалом дочернего предприятия «ИркутскЭнергоСвязь» «РегионТелеком» и Зиминской дистанцией связи (ЗДС) ВСЖД — филиала ОАО «Российские железные дороги».

Операторами сотовой связи являются: «Tele2», «Билайн», «МегаФон», «МТС».

Экономика 

Предприятия железнодорожного транспорта формируют основу экономики города: локомотивное и вагонное депо, дистанция пути, дистанция СЦБ, железнодорожная станция Зима ВСЖД.

Частные предприятия лесопильно-деревообрабатывающей промышленности (более тридцати), основанные на базе ранее существовавшего завода ЖБИ, ЛДК, а также ряд мелких пилорам.

Оказанием коммунальных услуг в городе занимаются более 10 предприятий ЖКХ, в том числе — «Водоканалсервис», «Водоснабжение», «Стоки», «Коммунальный сервис», «Зиматеплоэнерго», «Атол», «Орион», УК «Восточная» и другие. Предприятия «Водоканал» и «Тепловик» занимаются теплоснабжением и водоснабжением предприятий Зиминского района, оказанием коммунальных услуг населению. Имеет на балансе автопарк, 18 котельных, 61 водонапорную башню, теплосети протяженностью около 40 км, водовод протяженностью 16,4 км.

Ранее в городе существовал крупный промышленный узел, в конце улицы Садовой находились Иркутская ТЭЦ-3 (в настоящее время существует как Зиминский участок Новозиминской ТЭЦ, пять котлоагрегатов и две турбины не работают, законсервированы), Зиминский гидролизный завод (практически полностью демонтирован), Зиминский канифольно-экстракционный завод (полностью демонтирован, признан банкротом в 1998 году), лесодеревообрабатывающий комбинат, завод железобетонных изделий (на территории двух последних предприятий в настоящее время осуществляется деятельность по распиловке древесины и отгрузке пиломатериалов и круглого леса).

Бывший Зиминский химзавод, ныне ОАО «Саянскхимпласт», в настоящее время является налогоплательщиком Саянска.

Птицефабрика «Окинская» — крупный производитель яиц, мяса птицы, зерна, продукции животноводства (молоко, мясо), зарегистрирована в селе Ухтуе Зиминского района.

Образование 
Муниципальная система образования города представлена всеми типами и видами учреждений общего, дошкольного, среднего профессионального и дополнительного образования:
 8 образовательных школ,
 лицей,
 Зиминский железнодорожный техникум, занимающийся подготовкой кадров для железной дороги,
 коррекционная школа,
 детско-юношеская спортивная школа,
 учебно-производственный комбинат,
 9 детских дошкольных учреждений,
 дом детского и юношеского творчества,
 2 подростковых клуба («Ровесник» и «Романтик»).

До 2017 года существовала вечерняя средняя школа № 2. Здание школы было признано аварийным и снесено.

Здравоохранение 
Зиминская городская больница — расположена в районе Старая Зима (Зима 2). Имеет 19 структурных подразделений, которыми осуществляется оказание скорой медицинской помощи, а также первичная медико-санитарная помощь.

Негосударственное учреждение здравоохранения Узловая больница на станции Зима ОАО «РЖД» оказывает первичную медико-санитарную помощь: амбулаторно-поликлиническое и стационарное обслуживание работников ВСЖД ОАО «РЖД»; пенсионеров, членов семей работников железнодорожной отрасли.

Культура 
 КДЦ «Россия»;
 ГДК «Горизонт»;
 КИЦ «Спутник»;
 Краеведческий музей;
 Дом-музей поэзии Е. Евтушенко;
 Централизованная библиотечная система, включающая в себя центральную городскую библиотеку, информационный центр, 4 библиотечных филиала, детскую городскую библиотеку;
 Детская музыкальная школа;
 Детская художественная школа;
 Дом ремёсел.
 ДК имени Алексея Николаевича Гринчика

Упоминания в песнях 
 В 2001 году поэт и бард Дмитрий Полеонный написал песню «Зима», которая стала негласным гимном города.
 В 2002 году Дмитрий Полеонный написал песни «Зима в Зиме» и «Над красавицей Окой».
 В 2010 году Владимир Ильичёв написал песню «До станции Зима», которую позже исполнил Григорий Лепс. Однако авторитетных источников, подтверждающих, что в песне поётся именно о станции Зима, а не об абстрактном месте, нет.

Ссылки 

 Официальный сайт города Зима
 Городской портал
 Зиминский информационный центр
 Карта города

Примечания 

Населённые пункты Зиминского района
Города Иркутской области
Районные центры Иркутской области
Зима (Иркутская область)
Городские округа Иркутской области